

Persone
 Claudio Miccoli (1958-1978) – ambientalista italiano
 Cosimo Luigi Miccoli (1959-1987) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Ernesto Miccoli (...) – allenatore di pallacanestro italiano
 Fabrizio Miccoli (1979) – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Giovanni Miccoli (1933-2017) – storico italiano
 Marco Miccoli (1961) – politico ed ex sindacalista italiano

Altro
 Palazzo Miccoli-Bosurgi – storico edificio di Reggio Calabria